Park Kultury – stacja metra w Moskwie na linii Kolcewaja
 Park Kultury – stacja metra w Moskwie na linii Sokolniczeskaja